Deutsche Post DHL (DP DHL) — германская холдинговая компания, созданная в 2000 году на базе Deutsche Post. Ранее носила название Deutsche Post World Net. Штаб-квартира — небоскрёб Post Tower в Бонне, Германия.

Собственники и руководство 
Основной акционер компании — KfW Bankengruppe (35,5 %), которая, в свою очередь, принадлежит федеральному правительству Германии (80 %) и немецким землям (20 %).

Деятельность 
Основные подразделения Deutsche Post DHL — Deutsche Post, DHL и Deutsche Postbank.

Консолидированная выручка Deutsche Post DHL в 2008 году составила 54,5 млрд евро (в 2007 году — 54,0 млрд евро), чистый убыток — 2,0 млрд евро (в 2007 году чистая прибыль 1,9 млрд евро).

Deutsche Post DHL в России 
В 2009 году выручка компании в Российской Федерации составила более 300 млн евро, причем основной доход принесли услуги экспресс-перевозок.

См. также 
 История почты и почтовых марок Германии
 Почтовые индексы в Германии
 Deutsche Post
 DHL
 StreetScooter

Примечания

Ссылки 
 

 
Компании Германии